Лопарі — один з етнонімів саамів
 Лопарі — присілок, Слободський район, Кіровська область, Росія